Powiat Ama:
 Powiat Ama (海部郡) – powiat w prefekturze Aichi
 Powiat Ama (海部郡) – dawny powiat w prefekturze Wakayama

Powiaty o tej samej nazwie, ale czytane inaczej:
  – powiat w prefekturze Tokushima
  – powiat w prowincji Bungo